Sioratsiaq bezeichnet:
 Sioratsiaq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sioratsiaq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland